Ambros steht für:

 männlicher Vorname, siehe Ambrosius #Kurzformen
 Ambros (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht

Ambros ist der Familienname folgender Personen:
 August Wilhelm Ambros (1816–1876), österreichischer Musikhistoriker, Musikkritiker und Komponist
 Carl Ambros (1870–1932), deutscher Landwirtschaftslehrer und Tierzüchter
 Emerich Ambros (1896–1933), ungarischer Antifaschist
 Franz Meyer-Ambros (1882–1957), deutscher Dirigent und Komponist
 Gerhard Ambros (1928–2007), deutscher SED-Funktionär
 Harald Ambros (* 1980), österreichischer Reiter
 Ignaz Ambros von Amman (1753–1840), deutscher Kartograph und Landesgeometer
 Jo Ambros (* 1973), deutscher Jazzgitarrist
 Krystyna Ambros (* 1961), polnische Ruderin
 Lukáš Ambros (* 2004), tschechischer Fußballspieler
 Michael Hermann Ambros (1750–1809), österreichischer Journalist und Gassenhauerdichter

 Paul Ambros (1934–2015), deutscher Eishockeyspieler
 Peter Ambros (1948–2018), slowakisch-deutscher Schriftsteller, Historiker und Übersetzer
 Rafael von Ambros (1855–1895), österreichischer Maler
 Victor Ambros (* 1953), US-amerikanischer Biologe und Molekularmediziner
 Vladimír Ambros (1890–1956), tschechischer Komponist
 Vladimír Ambros (Fußballspieler) (* 1993), moldauischer Fußballspieler
 Wolfgang Ambros (* 1952), österreichischer Liedermacher

Siehe auch:
 Ambros Brütting Bräu
 Ambrosch
 Ambrose
 Ambrosos
 Ambrus (Begriffsklärung)